Ermetismo – corrente filosofico-religiosa del tardo ellenismo (II secolo d.C.) a carattere esoterico
Ermetismo – movimento letterario sviluppatosi in Italia nel XX secolo

Altri progetti